Romagnoli puede hacer referencia a:

Martín Romagnoli, futbolista argentino.
Leandro Romagnoli, futbolista argentino.
Alessio Romagnoli, futbolista italiano
Luca Romagnoli, político italiano.